Venice es el nombre en inglés de la ciudad de Venecia y hace referencia a varios artículos:

Lugares en Estados Unidos
Venice (Los Ángeles), California;
Venice (Florida);
Venice (Illinois);
Venice (Luisiana);
Venice (Nebraska);
Venice (Nueva York);
Venice Gardens, Florida;
Municipio de Venice ;

Además
Venice Cup, campeonato de bridge; 
Venice Beach Volleyball, videojuego.